

Toponyme 
Zagnańsk est le nom :
 de la gmina de Zagnańsk, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Zagnańsk, chef-lieu de cette gmina

Patronyme 
 Stéphane Zagdanski, écrivain français ;

Homonymie de toponyme